Крейчий () — чешская фамилия.

Известные носители:
 Крейчий, Карел (род. 1968) — чешский футболист и футбольный тренер.
 
 Крейчий, Рихард (род. 1970) — чешский гребец.
 Крейчий, Франтишек (1867—1941) — чешский писатель.

См. также 
 Крейчи — неправильная передача фамилии на русский язык.